Сэкдонгот (хангыль: 색동옷; ханча: 色) — разновидность ханбока, традиционной корейской одежды, с яркими полосками, выполненными в технике пэчворк . Его начали использовать для ханбока с периода Корё (918 – 1392). Название буквально означает «многоцветная ( сэкдон ) одежда ( от )» на корейском языке. Сэкдон напоминает радугу, которая, в свою очередь, навевает детские мысли о чистых мечтах. Обычно его носили дети в возрасте от одного до семи лет. Такие приспособления сэкдон использовались во всей корейской одежде, такой как чогори (короткая куртка с поясом), магоджа (жакет с пуговицами), дурумаги ( пальто) и среди других предметов одежды.

Галерея

См. также 

 Гулле, красочный головной убор для детей
 Список корейской одежды

Примечания

Ссылки 

 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=573946&cid=46671&categoryId=46671
 https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1110285&cid=40942&categoryId=32079

Корейская одежда
Культура Кореи
Корё
Чосон
История Кореи